Ишутино — деревня в составе сельского поселения «Село Троицкое» Жуковского района Калужской области.

История 
Точная дата основания неизвестна, но поселение присутствует на Географической карта Московской провинции Горихвостова от 1774 года.

В 1777 году сельцо Ишутино было продано князем Петром Ивановичем Гагариным статс-даме Екатерине Романовной Дашковой. Сам князь получил сельцо и прочие имения в наследство от своей матери — Марии Васильевны. Сельцо упоминается в составе Тарусского уезда, также бывшего Оболенского уезда.

Население

Национальный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 23 человек.

Примечания 

Населённые пункты Жуковского района (Калужская область)